2 miejscowości w Polsce:
 Józefowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Józefowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin